Veranópolis kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Veranópolis (ort), Rio Grande do Sul, 
 Veranópolis (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar